Пиков — фамилия и топоним:

Село 
 Пиков () — село на Украине, находится в Хмельникском районе Винницкой области.

Персоналии 
 Пиков, Владимир Геннадьевич — генеральный директор ОАО «Стройдормаш».
 Пиков, Владимир Николаевич — руководитель пресс-службы Роскомнадзора (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций), начальник отдела методического и аналитического обеспечения Управления надзора и контроля в сфере информационных технологий, бывший исполнительный директор Межрегиональной общественной организации «Открытая Россия».
 Пиков, Михаил Иванович (1903—1973) — советский художник-график.

См. также 
 Пиково — название ряда населённых пунктов в России.
 Пиковская Слободка () — село на Украине, находится в Литинском районе Винницкой области.